Schahrud steht für
 Schahrud, Stadt im Iran
 Schahrud (Kanal), Kanal in Buxoro, Usbekistan
 Schahrud (Saiteninstrument), historisches Saiteninstrument
 Schahrud (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Semnan im Iran